Dincă ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Dincă (1945–2012), rumänischer Handballspieler
 Ion Dincă (1928–2007), rumänischer Politiker
 Răzvan Dincă Raț (* 1981), rumänischer Fußballspieler, siehe Răzvan Raț